Пон може да се отнася за:
 Пон, град във Франция
 Пон (кантон), кантон във Франция

 Хора
 Бен Пон (р. 1936), нидерландски автомобилен състезател
 Пон Джун Хо (р. 1969), южнокорейски режисьор